Серена Вільямс успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко з рахунком 6–4, 7–5. Вільямс стала першою жінкою, яка на цьому турнірі змогла захистити свій титул.

Сіяні гравчині 
Перші двоє номерів посіву виходять без боротьби в друге коло.

 Серена Вільямс (переможниця)
 Вікторія Азаренко (фінал)
 Марія Шарапова (півфінал)
 Єлена Янкович (півфінал)
 Анджелік Кербер (чвертьфінал)
 Каролін Возняцкі (знялась через травму правого плеча)
 Сабіне Лісіцкі (2-ге коло, знялась через хворобу шлунково-кишкового тракту)
 Карла Суарес Наварро (2 коло)
 Домініка Цібулкова (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
 ''' Сє Шувей

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Brisbane International, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд